Новотроицкий сельский округ

Российская Федерация

Еврейская автономная область 

 Новотроицкий сельский округ Ленинского района

Кировская область 

 Новотроицкий сельский округ Шабалинского района

Омская область 

 Новотроицкий сельский округ Нижнеомского района
 Новотроицкий сельский округ Омского района
 Новотроицкий сельский округ Саргатского района

Тюменская область 

 Новотроицкий сельский округ Нижнетавдинского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Новотроицкий сельский округ Читинского района

Казахстан

Костанайская область 

 Новотроицкий сельский округ Карабалыкского района